1817 год в театре

События

Постановки 

 25 января — в Риме, на сцене театра «» состоялась премьера оперы Джоаккино Россини на либретто Якопо Ферретти «Золушка, или Торжество добродетели». Композитор написал партитуру всего за 24 дня.
 31 января — в Вене, в театре «Ан дер Вин» состоялась премьера драмы Франца Грильпарцера «».
 31 мая — в Милане, на сцене театра «Ла Скала» состоялась премьера оперы Джоаккино Россини на либретто Джованни Герардини «Сорока-воровка».
 11 ноября — в Милане, на сцене театра «Ла Скала» состоялась премьера оперы Джоаккино Россини на либретто Джованни Герардини «Армида».
 В Милане, на сцене театра «Ла Скала» состоялась премьера оперы Петера фон Винтера на либретто Феличе Романи «», наиболее известной оперы композитора.
 Париж — премьеры комедий Пикара в королевском театре «Одеон»: «Капитан Белронд» (4 марта), «Одно утро из жизни Генриха IV» (17 мая), «Воглаз, или Старые друзья» (28 августа), «Дом разыгрывается в лотерею» (8 декабря; совместно с Жан-Батистом Раде).
 Лондон — премьеры пьес  «Богемец», «Водопад Клайда» и «Дочь владельца гостиницы» (театр «Друри-Лейн»).

Деятели театра

Родились 
 11 мая, Неаполь — итальянская балерина Фанни Черрито.
 , Москва — русский философ и драматург Александр Сухово-Кобылин.

Скончались

Примечания

Ссылки